Diesel může mít více významů:

příjmení
 Rudolf Diesel (1858–1913) – německý vynálezce vznětového motoru
 Eugen Diesel (1889–1970) – německý spisovatel, syn Rudolfa
 Vin Diesel (* 1967) – americký herec
 Jay Diesel (* 1978) – český rapper a zpěvák

motorismus
 Motorová nafta
 Dieselův cyklus
 Vznětový motor
 Dieselová lokomotiva
 Dieselový motocykl

jiné
 Medaile Rudolfa Diesela
 Diesel (móda) – módní značka
 Full Diesel – finská hardrocková kapela

Rozcestníky - příjmení